Оку́нський — українське прізвище.

Персоналії 
 Олександр Окунський (1971—2019) — український баскетболіст.
 Олександр Окунський (* ?) — старшина Міністерства внутрішніх справ України.

Українські прізвища